ТИХ — многозначная аббревиатура:
 Тих — Тихон
 ТИХ — Трансинвестхолдинг

См. также 
  — аббревиатура латиницей